Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2013 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Bob Bryan in Mike Bryan sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  Bob Bryan /  'Mike Bryan (prvaka)
  Marcel Granollers /  Marc López (prvi krog)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (tretji krog)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (polfinale)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (tretji krog)
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (četrtfinale)
  Maks Mirni /  Horia Tecău (tretji krog)
  Mahesh Bhupathi /  Julian Knowle (četrtfinale)

<ol start=9>
  Colin Fleming /  Jonathan Marray ''(tretji krog)
  Santiago González /  Scott Lipsky ''(drugi krog)
  Julien Benneteau /  Nenad Zimonjić ''(četrtfinale)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (finale)
  Michaël Llodra /  Nicolas Mahut ''(drugi krog)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin ''(polfinale)
  Łukasz Kubot /  Marcin Matkowski ''(tretji krog)
  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot ''(tretji krog)

Rezultati

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Moške dvojice
2013